est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique nitré
 1-méthyl-2,3,4-trinitrobenzène, numéro CAS 
 1-méthyl-2,3,5-trinitrobenzène, numéro CAS 
 1-méthyl-2,3,6-trinitrobenzène, numéro CAS 
 1-méthyl-2,4,5-trinitrobenzène, numéro CAS 
 1-méthyl-2,4,6-trinitrobenzène ou trinitrotoluène ou TNT, numéro CAS 
 1-méthyl-3,4,5-trinitrobenzène, numéro CAS 

en:C7H5N3O6